Exmouth bezeichnet:

als Name:
eines britischen Seeoffiziers und Adligen aus der Zeit der napoleonischen Kriege, siehe Edward Pellew, 1. Viscount Exmouth,

als Ort:
Exmouth (Devon), in Devon, nahe Exeter
Exmouth (Western Australia)

als Schiff:
als HMS Exmouth mehrere Schiffe der Royal Navy:

ein britisches Auswandererschiff, das 1857 vor der nordirischen Küste gesunken ist und dabei 240 Personen in den Tod riss.